Pro Evolution Soccer 5 (также известен в Азии как Winning Eleven 9) — футбольный симулятор производимый компанией Konami, часть серии Pro Evolution Soccer. На PlayStation 2 и Xbox игра выпущена 21 октября 2005 года, а компьютерная версия спустя неделю — 28 октября. На обложке лицом друг к другу изображены Джон Терри и Тьерри Анри. Улучшения заключались в небольших исправлениях багов предыдущей игры серии, онлайн-режим появился и в PlayStation 2 версии. Были лицензированы новые клубы, в том числе Арсенал, Челси, Селтик и Рейнджерс, голландская, испанская и итальянская лиги.

Pro Evolution Soccer 5 был выпущен на Xbox, Windows и PS2, везде был доступен онлайн-режим. PSP-версия была выпущена, но
без Мастер-Лиги, без комментариев, только с одним стадионом и ограниченным редактором ввиду малого размера UMD -диска. PSP поддерживает игру по Wi-fi, геймплей стал быстрее, чем у прежних версий, но в прессе игра не удостоилась высоких оценок.

Особенности 
В игре доступны следующие режимы:
 Матч — этот режим позволяет сыграть один матч против компьютера или человека.
 Мастер-лига — режим, в котором игрок может управлять клубом в течение сезона, доступны трансферы и развитие игрока.
 Лига — тоже, что и Мастер-лига, но можно играть несколько сезонов и доступно меньше настроек.
 Кубок — игрок может выбрать параметры турнира: количество участвующих команд и правила дополнительного времени.
 Сеть — позволяет играть против других игроках с помощью интернета.

В целом, визуально игра стала ещё более аккуратной: мяч стал более аккуратным, улучшено освещение. Как и в предыдущих версиях, игра в режиме редактирования позволяет пользователю изменить имена игроков, их навыки и названия команд.

Команды в игре

Лицензированные лиги 
 Впервые появились лицензированные команды Арсенал и Челси, а также Рейнджерс.
 Полностью лицензированы лига Испании, чемпионат Нидерландов, и Серия А Италии.
  Serie A с составами команд Serie A 2005-06
  Eredivisie с составами команд Eredivisie 2005-06
  BBVA Liga с составами команд BBVA Liga 2005-06

Лицензированные клубы 
  Arsenal
  Chelsea
  Celtic
  Rangers
  Porto
  FC Kobenhavn
  Rosenborg B.K.
  Djurgårdens IF Fotboll
  Galatasaray
  Dynamo Kyiv

Сборные 
  Япония
  Южная Корея

Отзывы

Версии для всех платформ, кроме PSP, получили восторженные отзывы.

Примечания 

Игры для PlayStation 2
Игры для PlayStation Portable
Игры для Xbox
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Симуляторы футбола
Pro Evolution Soccer
Компьютерные игры, разработанные Konami
Компьютерные игры, изданные Konami